Mozilla Россия — российское сообщество, осуществляющее локализацию продуктов и проектов Mozilla (, , , , , ), в некоторых из них впервые добавляя проверку орфографии, а также поддержку (в том числе через  и Jabber) русскоязычных пользователей продуктов Mozilla.

Сообщество возникло из сообщества переводчиков браузера  на русский язык. Команда Mozilla Россия состоит из 5 человек, но участие принимают и другие люди.

Некоторые наработки Mozilla Россия включены в код продуктов Mozilla, благодаря чему они имеют достаточный успех у русскоязычных пользователей. В частности, Mozilla Россия запустила программу «Деньги за исправление багов», позволившую в короткие сроки устранить несколько важных для русскоязычных пользователей продуктов Mozilla ошибок (например, неработающие горячие клавиши при включенной неосновной раскладке клавиатуры на платформе GNU/Linux).

Mozilla Россия также самостоятельно разрабатывает некоторые расширения.

В октябре 2009 года проект отметил своё пятилетие.

Mozilla Россия — лауреат Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет и Победитель народного голосования (Народный лидер Премии Рунета 2005 — 1 место с 13,415 % голосов), а также лауреат III Фестиваля некоммерческих интернет-проектов союза вебмастеров России.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Mozilla Россия
 Форум Mozilla Россия
 База знаний Mozilla Россия
 Планета Mozilla Россия
 Mozilla Россия в Twitter
 Mozilla Россия в Facebook
 

Mozilla